Та́урупе () — топоним в Латвии:


Населённые пункты 
 Таурупе (Огрский край) — село в Огрском крае, центр Таурупской волости.
 Таурупе (Крустпилсский край) — село в Крустпилсском крае, в составе Межарской волости.

Реки 
 Таурупе (приток Иецавы) — река в Вецумниекском крае, правый приток Иецавы.
 Таурупе (приток Аташи) — река в Крустпилсском крае, правый приток Аташи (бассейн Нереты).
 Таурупе (приток Личупе) — река в Огрском крае, правый приток Личупе (бассейн реки Огре).

Прочее 
 Таурупе (станция) — бывшая железнодорожная станция на линии Рига — Эргли, разобранной в 2009 году.

См. также